2-Cent-Münzen existier(t)en unter anderem in folgenden Währungen:

 Australischer Dollar, siehe 2-Cent-Münze (Australien)
 Euro, siehe Euromünzen
 US-Dollar, siehe 2-Cent-Münze (Vereinigte Staaten)